Pena steht für:
 Pena (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pena (Fluss), Fluss in Mazedonien
 Pena (Psel), linksseitiger Nebenfluss des Psel in der Ukraine
 Pena (Lauteninstrument), einsaitige Streichlaute
 Pena (okzitanisch), französische Gemeinde, siehe Penne (Tarn)
 Palácio Nacional da Pena in Sintra, Portugal

Pena ist der Name folgender Orte in Portugal:
 Pena (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 Pena (Vila Real), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Real
 Pena (Góis), Dorf im Kreis Góis
 Pena Lobo, Ort und eine ehemalige Gemeinde im Kreis Sabugal
 Pena Verde, Gemeinde im Kreis Aguiar da Beira

Siehe auch
 La Peña
 Miguel Peña, Stadtbezirk von Valencia
 Martín Peña
 Peñas
 Penna